Der Comerica Bank Challenger 2013 war ein Tennisturnier, das vom 5. bis 11. August 2013 in Aptos stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 3. und 4. August 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 32 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 James McGee
 Farrux Doʻstov
 Denys Moltschanow
 John-Patrick Smith

Als Lucky Loser rückte folgender Spieler in das Hauptfeld auf:
 James Ward

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 63 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 59 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 64 kB)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 54 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Aptos